Institutet kan syfta på:

 Institutet – en experimentell teatergrupp grundad i Malmö
 Institutet (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges radio
 Institut de France – ett lärt sällskap i Frankrike